Каракары-каранчи () — род хищных птиц семейства соколиных. В род включают один сохранившийся вид с двумя подвидами: хохлатая каракара и обыкновенная каракара; и один исчезнувший вид — гуадалупская каракара. Единственное видимое различие между этими двумя современными подвидами состоит в том, что один имеет более полосатое оперение, чем другой.

Внешний вид 
Каракары-каранчи отличаются длинными ногами и средним размером. Птицы могут достигать длины 49—58 см от головы до хвоста. Существует четыре признака для идентификации каракар: поразительно белые отметины на шее, кончике обоих крыльев и хвосте. Наряду со средней длиной каракара также имеет размах крыльев 122—129 см. Во время полёта у каракары часто отмечается рисунок на нижней стороне тела, который выглядит как крест.

Поведение 
Поведение каракар считается довольно странным по отношению к другим соколиным. Эту птицу часто можно увидеть идущей по земле в поисках добычи, использующую свои длинные ноги, чтобы передвигаться по местности. В дополнение к тому, что птицы предпочитают ходить, а не летать, они также создают тесные связи со представителями своего вида. Каракары часто преследуют крупных птиц других видов, чтобы отобрать их добычу. В полёте предпочитает долго лететь по прямой. В свободное время предпочитает не парить в воздухе.

Классификация 

 † Гуадалупская каракара (Caracara lutosa) — исчезнувший вид (1900)

Известны из фоссилий:
 † Caracara creightoni — поздний плейстоцен
 † Caracara latebrosus — поздний плейстоцен
 † Caracara major — поздний плейстоцен (Венесуэла)
 † Caracara seymouri — поздний плейстоцен (Перу, Эквадор)
 † Caracara tellustris — поздний плейстоцен

Доисторические записи 
Остатки обыкновенных каракар, немного больше, чем современные, но в остальном идентичные, были найдены в знаменитых ямах Ранчо Ла-Брея. Кроме того, гуадалупская каракара может происходить от обособленной популяции обыкновенной каракары тз западной Мексики, которая впоследствии была вытеснена основной континентальной популяцией.

Примечания

Дополнительная литература 
 Dove C. & Banks R. 1999. A Taxonomic study of Crested Caracaras (Falconidae). Wilson Bull. 111(3): 330—339.

Ссылки 
 Photo of crested caracara at Brazos Bend State Park, Texas : 

Соколиные
Роды птиц